«Пропавший воитель» — первая книга манги из трилогии о Крутобоке и самая первая манга «Котов-Воителей». Хронологически она является продолжением книги «Рассвет». Манга была издана в апреле 2007 года, а в России вышла в октябре 2010 года.

Аннотация 
Когда Двуногие разрушили лес, Крутобок, при попытке помочь друзьям, попадает в плен к захватчикам. В доме Двуногого Крутобок становится домашней киской. Но это не его путь. Лес зовёт его, и он сам стремится уйти. Вместе с новой подругой домашней киской Милли, которая поддерживает желание Крутобока отправиться на поиск родного племени, он пытается найти следы Грозовых котов.

Сюжет 
Двуногие отлавливают котов в лесу Грозового племени. Крутобок, воин этого племени, нападает на Двуногого и помогает остальным котам выбраться из чудища, где стоят клетки. Когда Крутобок помогает Яролике, он оказывается в ловушке сам. Двери чудища захлопываются, Крутобок, запертый в нём, уезжает в неизвестном направлении.

Крутобоку снится сон о том, как он встретил Огнезвёзда и об их дружбе, и Крутобок начинает тосковать по своему лучшему другу. Чувство одиночества завладевает им. Позже Крутобок просыпается в гнезде Двуногих и понимает, что это уже не сон. Он жалуется на еду и на жизнь взаперти, но ничего не может сделать. Крутобок любит играть с котятами Двуногих, но позже понимает, что он совсем потерян.

Однажды Двуногая выбрасывает мусор, и Крутобок убегает в открытую дверь. В саду его встречает множество непонятных ему запахов и звуков. К сожалению, Двуногие скоро находят Крутобока и возвращают домой.

На следующий день Крутобок ходит по саду и ловит божью коровку. Котята Двуногих очень удивляются этому и дают ему игрушку-мышь. Сначала Крутобок радуется, но потом замечает, что эта мышь — фальшивая, и раздирает игрушку. Котята Двуногих расстроены, и Крутобок решает обследовать территорию.

Во время прогулки кот натыкается на собаку. Он в растерянности бежит от неё и прибегает к своим хозяевам, думая, что никогда не уйдёт из гнезда. От тоски Крутобок начинает портить вещи в гнезде Двуногих — хозяйка, явно недовольна поведением питомца, толкает его метлой.

Крутобок выбирается на улицу через окно. Он ловит мотылька и с грустью понимает, что пребывание здесь превращает его во взрослого котёнка. Он ищет лес, но везде одни гнёзда Двуногих. Когда кот спускается с дерева, то встречает домашнего кота Дюка и вступает с ним в бой. К сожалению, Крутобок проигрывает и бежит от обидчика. Он встречает кошку по имени Милли, и между ними завязывается дружеский разговор. Милли провожает нового знакомого до его дома.

Крутобоку снится сон. В этом сне он видит свою возлюбленную Серебрянку и свою дочь Ласточку. Любимые говорят, что не оставят его в трудную минуту.

Отзывы 
Издательство Publishers Weekly похвалило «Пропавшего воителя», книга может быть интересна и малым детям. «Школьный библиотечный журнал» похвалил, как «иллюстрации и карточки, вдохновленные мангой, хорошо сочетаются с историей. Формат позволяет выразить воображение и эмоции Крутобока». Рецензент посчитал книгу слишком короткой и малоинформативной. Лерой Дурессо похвалил как написание, так и оформление книги: «Сценарист Дэн Джолли сразу же приступает к делу, демонстрируя навыки ветеранского писателя комиксов, кратко и быстро вводя читателя в мир воинов Эрин Хантер ... Художник Джеймс Барри рисует аналогично анимационным фильмам».

Интересные факты 
Ошибки:

 Ласточку нарисовали без полос.
 Яролику нарисовали белой в крапинку (у неё не крапинка, а крупные пятна).
 На обложке сборника Милли изображена кремовой с более тёмными полосками и жёлтыми глазами.

Критика 
Издательство Publishers Weekly похвалило «Пропавшего воителя», издательство написало, что «Многие маленькие девочки сочтут эту мангу неотразимой». «Школьный библиотечный журнал» написал: «иллюстрации, вдохновленные мангой, хорошо сочетаются с историей. Формат позволяет выразить эмоции Крутобока». Рецензент посчитал книгу слишком короткой. Лерой Дурессо похвалил как написание, так и оформление книги: «Сценарист Дэн Джолли сразу же приступает к делу, демонстрируя навыки ветеранского писателя комиксов, кратко и быстро вводя читателя в мир «Котов-Воителей» Эрин Хантер... Художник Джеймс Барри рисует в манере, похожей на анимационные фильмы».

История публикации 
 The Lost Warrior (EN), HarperCollins (мягкая обложка), 24 апреля 2007 г.
 The Lost Warrior (EN), HarperCollins (альтернатива в мягкой обложке), 2007
 The Lost Warrior (EN), HarperCollins (мягкая обложка, импорт), 2008
 The Lost Warrior (EN), HarperCollins (переплет для библиотеки), 1 мая 2007 г.
 The Lost Warrior (EN), HarperCollins (переплет для библиотеки), сентябрь 2007 г.
 Der verlorene Krieger (DE), Tokyopop (мягкая обложка), 2008
 Ztracený válečník (Чехия), Zonerpress (мягкая обложка), 2008
 Kadonnut soturi (FI), Pauna Media Group, 2009 г.
 Пропавший воитель (RU), Tokyopop (мягкая обложка), 14 октября 2010 г.
 Graustreif und Millie (DE), Tokyopop (мягкая обложка), 14 октября 2010 г.
 The Lost Warrior (EN), HarperCollins (полноцветная репринт), 8 августа 2017 г.

Персонажи 
Главные:

 Крутобок,
 Милли.

Второстепенные:

 Двуногие,
 котята Двуногих.

Ссылки 
 Официальный сайт английского издания

Примечания 

Коты-Воители